Eine Querungshilfe ist ein Bauwerk im Verlaufe eines Verkehrsträgers (beispielsweise einer Straße, einer Schiene oder eines Kanales), welcher Menschen, Tieren oder auch Pflanzen das Über- bzw. Unterqueren des Verkehrsträgers ermöglicht und somit Lebensräume verbindet:
 Querungshilfe für Menschen; siehe Querungsanlage
 Querungshilfe für Tiere; siehe Tierquerungshilfe, Amphibiendurchlass 
 Querungshilfe für Biotope; siehe Grünbrücke und Landschaftstunnel